Ratownik medyczny
 Osoba parająca się paramedycyną